Anhumas é uma localidade localizada no município de Campinas, São Paulo, Estação da Estrada de Ferro Mogiana, no km 10, entre Campinas e Tanquinho. 

Seu nome deu origem ao título nobiliárquico do Barão de Anhumas, Manuel Carlos Aranha.

Geografia de Campinas